El Distrito judicial de Amazonas es una de las divisiones administrativas judiciales en las que se divide el territorio peruano.

Tiene como sede la ciudad de Chachapoyas y su competencia se extiende a las provincias que conforman la Región Amazonas.

Fue creada por la Ley N.º 9397 y se instaló el 20 de agosto de 1942 bajo la presidencia de Manuel Prado Ugarteche.

Consta únicamente de una Sala Mixta.

Véase también 
Poder Judicial del Perú

Distritos judiciales de Perú